Па́нин — фамилия:

 Панины — русский графский и дворянский род.

Известные носители

A—В 
 
 
 Панин, Анатолий Григорьевич (1933—2005) — советский хоккеист с мячом, тренер.
 
 Панин, Борис Владимирович (1920—1943) — военный лётчик, Герой Советского Союза.

Г—Ф 
 Панин, Геннадий Олегович (род. 1981) — глава городского округа Орехово-Зуево Московской области.
 Панин, Григорий Валерьевич (род. 1985) — российский хоккеист.
 Панин, Дмитрий Михайлович (1911—1987) — русский философ, писатель и учёный.
 
 
 
 Панин, Константин Юрьевич (род. 1975) — украинский футболист.
 Панин, Кристиан (род. 1978) — румынский футболист.
 Панин, Лев Евгеньевич (1935—2013) — российский медик.
 Панин, Максим Валерьевич (род. 1981) — российский футболист.
 
 Панин, Нестор Прокофьевич (1881—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
  — румынский геолог.
 Панин, Николай (1735—1773) — русский генерал.
 Панин, Павел Алексеевич (1909—1943) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 
 Панин, Роман Иванович (1897—1949) — советский военачальник, генерал-майор.
 Панин, Сергей Егорович (? — ?) — советский футболист.
 Панин, Степан Алексеевич (1739—1776) — русский гравёр на меди; преподаватель Императорской Академии художеств.
 Панин, Фёдор Иванович (1918—2012) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Панин, Юрий Николаевич (1929—2004) — советский и российский художник.



Двойные фамилии 
 Панин-Коломенкин, Николай Александрович (1872—1956) — российский фигурист, первый российский олимпийский чемпион.

Другие значения 
 Мичман Панин — советский художественный фильм режиссёра Михаила Швейцера.
 Панины (отшельники) — российские отшельники, жившие в Красноярском крае на берегу реки Усть-Мана.

См. также 
 Панино

Примечания